Lehnberg steht für 
Hoher Lehnberg, Berg im Sauerland, 668 m
Personen
Stefan Lehnberg (* 1964), deutscher Autor
Magnus Lehnberg, Bischof und Mitglied der Schwedischen Akademie